Parafia św. Stanisława w Ostrowie – parafia rzymskokatolicka, terytorialnie i administracyjnie należąca do diecezji warszawsko-praskiej, do dekanatu otwockiego. W parafii posługują księża diecezjalni.

Przypisy  
 

Parafie diecezji warszawsko-praskiej
Parafie pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa Męczennika
Ostrów (powiat otwocki)
Religia w gminie Celestynów